Фёдор Плещеев: Плещеев, Фёдор Кириллович (?—1633) — воевода в Тушино, Суздале, Серпухове, Белгороде, стольник.
 Плещеев, Фёдор Михайлович (?—1546) — русский окольничий.
 Плещеев, Фёдор Степанович (?—1770) — флаг-капитан при адмирале Г. А. Спиридове.
 Плещеев, Фёдор Фёдорович (1677—1701) — приближённый Петра I.